Amerikai Egyesült Államok
 Ady, oregoni település
 Ady, texasi település

Egyéb
 Ady, franciaországi patak
 ady, lila ötszázas, bevont magyar pénzjegy Ady Endre portréjával